Нижма:
 Нижма — река в Архангельской области, впадает в Онежскую губу Белого моря
 Нижма — река в Карелии, впадает в Белое море